Leiarius är ett släkte av fiskar. Leiarius ingår i familjen Pimelodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Leiarius